Nemaha County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Nemaha County (Kansas) – okres státu Kansas
 Nemaha County (Nebraska) – okres státu Nebraska